Miejscowości na Ukrainie (ukr. Княже):
 Kniaże – w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie śniatyńskim;
 Kniaże – w obwodzie lwowskim, w rejonie sokalskim;
 Kniaże – w obwodzie lwowskim, w rejonie złoczowskim.

Według Słownika geograficzny Królestwa Polskiego nazwy Kniaże, Kniażyce oznaczają miejscowość, której mieszkańcy zostali w średniowieczu uwolnieni od różnych obciążeń wynikających z prawa ruskiego, ale w zamian mieli dostarczać księciu (kniaziowi) podwód, będąc jak gdyby do jego wyłącznej dyspozycji.

Linki zewnętrzne

Zobacz też 
 Kniażpol (Kniaża)
 Kniazie
 Kniażyce
 Kniaża Szczasływe, Kniaża-2 Szczasływe